Millbrook  – stacja kolejowa w Southampton
Miejscowości w USA:
 Millbrook – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Elmore
 Millbrook – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Millbrook – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
Gminy w USA:
 Millbrook (ang. Millbrook Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Millbrook (ang. Millbrook Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Graham
 Millbrook (ang. Millbrook Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
W Wielkiej Brytanii:
 Millbrook – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Millbrook – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Millbrook – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Millbrook – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Millbrook – miejscowość w Kornwalii (Anglia)